Аталы́к — многозначное понятие.
 Аталык — высшая государственная должность в Бухарском ханстве и в Бухарском эмирате.

Топоним 
 Аталык — река в России, протекает в Тюменской области

Обычай
 Аталык — древний обычай Кавказа, по которому ребёнок переходит на некоторое время (для воспитания) в другую семью, а затем возвращается к своим родителям (по истечении определённого обычаем времени.

Фамилия 
Аталы́к () — турецкая фамилия.

Известные носители:
 Аталык, Екатерина Львовна (урождённая Половникова; род. 1982) — турецкая, ранее российская шахматистка.
 Аталык, Суат (род. 1966) — турецкий шахматист, гроссмейстер (1994).